Нова Љесковица је насељено место у општини Чаглин, у Славонији, Република Хрватска.

Историја 
До нове територијалне организације место је припадало бившој великој општини Славонска Пожега.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Нова Љесковица је имала 486 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Нова Љесковица је имало 575 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Општина Чаглин
Насељена места у Хрватској
Славонија
Насељена места у Пожешко-славонској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској